Везо́н-ла-Роме́н () — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент кантона — Воклюз. Входит в состав округа Карпантрас. Население кантона на 2006 год составляло 13169 человек. 
						
Код INSEE кантона — 84 21. Всего в кантон Везон-ла-Ромен входят 13 коммун, из них главной коммуной является Везон-ла-Ромен.

Коммуны кантона

См. также  
 Кантоны департамента Воклюз 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки  
 Национальный институт статистики